Sankt Markus Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Markus Sogn (Frederiksberg) – et sogn i Frederiksberg Kommune og i Frederiksberg Provsti
 Sankt Markus Sogn (Aarhus) – et sogn i Aarhus Kommune og i Århus Domprovsti
 Sankt Markus Sogn (Aalborg) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti